Mapeciątka – serial animowany emitowany od 1984 roku.
 Mapeciątka – serial animowany emitowany od 2018 roku.